Cerobasis är ett släkte av insekter som beskrevs av Hermann Julius Kolbe 1880. Cerobasis ingår i familjen stumpvingestövlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Stumpvingestövlöss
Cerobasis